Meibauer ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolf Meibauer (1821–1897), deutscher Jurist und Parlamentarier
 Jörg Meibauer (* 1953), deutscher Germanist
 Robert Meibauer (1833–1897), deutscher Jurist und Politiker (DFP), MdR